Osoby o tym nazwisku:
 Eugenio Hermoso – hiszpański malarz modernistyczny
 José Luís Azcona Hermoso – duchowny rzymskokatolicki
 Mario Hermoso – hiszpański piłkarz